Sorkin ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Sorkin (* 1961), US-amerikanischer Produzent und Drehbuchautor
 Andrew Ross Sorkin (* 1977), US-amerikanischer Journalist und Buchautor
 Mark Sorkin (1902–1986), russisch-amerikanischer Filmeditor und Filmregisseur
 Michael Sorkin (1948–2020), US-amerikanischer Architekt, Architekturkritiker, -theoretiker und Autor
 Rafael D. Sorkin (* 1945), US-amerikanischer Physiker
 Waleri Dmitrijewitsch Sorkin (* 1943), russischer Jurist